Об отце фельдмаршала см. Дибич, Иван Иванович (1738)
Граф Ива́н Ива́нович Ди́бич-Забалка́нский (до поступления на русскую службу Ганс Карл Фридрих Антон фон Дибич-унд-Нартен — , , Грослейпе, Силезия — 29 мая 1831, Клещево близ Пултуска) — русский полководец прусского происхождения, генерал-фельдмаршал (1829), генерал-адъютант (1817). Четвёртый (после Кутузова, Барклая-де-Толли и Паскевича) и последний полный кавалер ордена Св. Георгия.

Происхождение и юность 

Ганс Карл фон Дибич — последний представитель той ветви рода Дибичей, которая состояла на русской службе. Помещённый отцом Гансом Эренфридом в Берлинский кадетский корпус, Ганс Карл вскоре обратил на себя внимание блестящими успехами в науках.

По приезде в Петербург (1801), он был определён прапорщиком в лейб-гвардейский Семёновский полк, после чего усердно занялся довершением своего военного образования и изучением русского языка.

Войны с Наполеоном 
Во время первых войн с Наполеоном Дибич выказал особые отличия в боях. 20 ноября 1805 года в сражении при Аустерлице Дибич, раненный в правую руку, «взял шпагу в левую», не оставляя своих солдат и поля боя. За проявленную доблесть был награждён золотой шпагой с надписью «за храбрость». До конца 1806 года жил в Санкт-Петербурге.

Принял участие в русско-прусско-французской войне 1806—1807 годов. 14 марта 1807 года Дибич прибыл в расположение действующей армии. Командовал разведротой («летучим отрядом») 26-го егерского полка князя Багратиона. Доставлял точные сведения о положении неприятеля, брал «языков». Рейды отряда совершались в тылу противника далеко за цепью аванпостов. Разработал план похищения Наполеона из штаб-квартиры в Остероде, который не получил одобрения от командующего корпусом генерала Беннигсена.

Участник сражений под Гутштадтом, при Гейльсберге, Прейсиш-Эйлау и Фридланде. Принял активное участие в арьергардных боях при отступлении русской армии после сражения при Фридланде к Тильзиту. Был награждён орденами: святого Георгия 4-й степени и прусским «За заслуги». Получил чин капитана. После Тильзитского мира и до начала Отечественной войны 1812 года проходил службу в Санкт-Петербурге. Получил высшее военное образование и место в Генеральном Штабе. В чине подполковника был прикомандирован к штабу генерала Витгенштейна.

Принял активное участие в Отечественной войне 1812 года . Отличился 7 октября 1812 года при штурме Полоцка. Получил чин генерал-майора и орден святого Георгия 3-й степени. 23 декабря 1812 года Дибич, командуя лёгким отрядом авангарда армии Витгенштейна, у деревни  (на территории современной Литвы) перехватил арьергард прусского корпуса генерала Йорка. Проявив дипломатические способности, убедил Йорка заключить конвенцию, согласно которой прусский корпус объявлялся нейтральным и «более не препятствовал проведению операций русской армии». Узнав об измене Йорка, Мюрат отступил за Вислу. Прусские земли к востоку от Вислы оказались под контролем русских войск.

В 1813 году Дибич был генерал-квартирмейстером союзных армий и отличился в сражениях при Дрездене, Кульме и Лейпциге, в 1814 году — в боях под Ла-Ротьером и Арси-сюр-Об.

С 1814 по 1823 гг. Дибич занимал должность начальника штаба 1-й Армии. С 1823 г. временно исправлял должность, а с июля 1824 г. был назначен начальником Главного штаба (одновременно управляющий квартирмейстерской частью и Военно-топографическим депо).

Лишь по окончании боевых действий Дибич нашёл время устроить семейную жизнь. Он женился на баронессе Анне Егоровне фон Торнау (1798—1830), племяннице генерал-фельдмаршала князя М. Б. Барклая-де-Толли. Свадьба была отпразднована 19 марта 1815 года в Варшаве. В 1829 году Женни Дибич, как её именовали в светском обществе, была пожалована в статс-дамы. Скончалась в Петербурге 13 марта 1830 года, бездетной, была похоронена на Волковском лютеранском кладбище. Спустя год рядом был захоронен её муж.

Близость к государям 
В 1818 году Дибич получил звание генерал-адъютанта. Император взял его с собой на Лайбахский конгресс, и с этого времени Дибич стал неразлучным спутником государя. В 1824 году он стал начальником Главного штаба; в 1825 году сопровождал Александра I в Таганрог и присутствовал при его кончине.

При самом вступлении на престол императора Николая I военачальник заслужил его расположение донесением об открытии заговора декабристов. Большинство заговорщиков служило во 2-й армии — и Дибич лично принял меры к аресту важнейших из них. Так, по его приказу за день до начала восстания был арестован его организатор во 2-й армии полковник П. И. Пестель. В 1827 году, по возвращении Дибича из командировки на Кавказ (для расследования недоразумений между генералами Ермоловым и Паскевичем), ему был пожалован графский титул.

Турецкая война. Переход Балканских гор 

В 1828 (во время войны с Турцией) Дибич находился при действующей армии, сначала без всякой определённой должности. Пользуясь большим доверием императора Николая I и ведя с ним обширную переписку, он руководил военными действиями вполне самостоятельно, помимо главнокомандующего генерал-фельдмаршала графа Витгенштейна, который, не имея возможности ничего предпринять без совещания с Дибичем, представлялся лишь лицом, официально ответственным за неудачи.

В начале 1829 года Дибич был назначен главнокомандующим действующей армией. По справедливому замечанию Мольтке, Дибич, имея в распоряжении относительно слабые средства, предпринимал лишь то, что, при данной обстановке, было существенно необходимо для достижения цели войны; он дал одно большое сражение (при Кулевче) и взял одну лишь крепость (Силистрию), но успехи эти сломили сопротивление неприятельской армии. Русские войска вплотную подступили к Балканским горам, считавшимся до того времени неодолимыми. После чего Дибич, с минимальными потерями, перешагнул (фигурально выражаясь) через Рог Старой Планины и привёл русскую армию к Адрианополю, где смелый и решительный образ действий Дибича ускорил заключение выгодного для России мира.  — докладывал Дибич государю. Кампания эта доставила Дибичу титул Забалканского, а 22 сентября 1829 — чин генерал-фельдмаршала. 12 ноября 1829 года награждён орденом Св. Георгия 1-го кл. № 19

Польская кампания и смерть 
Июльская революция 1830 г. побудила Николая I послать Дибича в Берлин для переговоров с королём относительно действий сообща, ввиду угрожавшей опасности. Переговоры эти, однако, не увенчались успехом. Между тем, успехи революции в Бельгии и просьбы нидерландского короля Виллема I о помощи побудили императора Николая мобилизовать часть армии и двинуть её к западной границе. Внезапно вспыхнувшее восстание в Польше заставило употребить эти войска против поляков. Вызванный из Берлина Дибич обещал подавить восстание одним ударом; но обещание это осталось неисполненным, несмотря на то, что случай к тому представился после сражения под Гроховым. Кампания затянулась на 7 месяцев. В начале апреля 1831 года император Николай писал Дибичу:

После разгрома поляков при Остроленке репутация Дибича стала восстанавливаться, но закончить войну взятием Варшавы он не успел: в ночь на 29 мая, в с. Клешеве, близ Пултуска, граф Дибич скончался от холеры. Действия Дибича в Польше стали предметом жестокой критики как многих его современников, так и историков. Его останки были перевезены в Петербург, где Дибич был похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Награды 

российские
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского 2-й ст.;
 Золотая шпага «За храбрость» (05.04.1806);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с бантом (01.12.1807);
 Орден Святой Анны 3-й ст. (20.05.1808);
 Орден Святого Георгия 4-го кл. (20.05.1808);
 Золотая шпага «За храбрость» (20.05.1808);
 Орден Святого Георгия 3-го кл. (24.08.1812);
 Орден Святой Анны 1-й ст. (13.02.1813);
 Золотая шпага «За храбрость» с алмазами (17.06.1813);
 Орден Святого Владимира 2-й ст. (11.11.1813);
 Орден Святого Александра Невского (03.05.1814);
 Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (30.08.1815);
 Орден Святого Владимира 1-й ст. (12.10.1821);
 Орден Святого апостола Андрея Первозванного (30.09.1828);
 Знак отличия «За XXV лет беспорочной службы» (1828);
 Орден Святого Георгия 2-го кл. (09.06.1829);
 Алмазные знаки к Ордену Святого апостола Андрея Первозванного (28.08.1829);
 Орден Святого Георгия 1-го кл. (12.09.1829);
 Орден Белого орла (Царство Польское, 1830);
 Знак отличия «За XXX лет беспорочной службы» (1831).

 иностранные
 Прусский Орден «Pour le Mérite» (1807);
 Прусский Орден Красного орла 1-й ст. (1813);
 Австрийский Орден Леопольда, командорский крест (1813);
 Австрийский Военный орден Марии Терезии, кавалерский крест (1813);
 Прусский Кульмский крест (1816);
 Австрийский Орден Леопольда, большой крест (20.09.1821);
 Прусский Орден Чёрного орла с алмазами (Пруссия) (30.12.1829).

Его имя выгравировано на юбилейной медали «В память пятидесятилетия Корпуса военных топографов. 1872»

Образ в кино 
 «Незримый путешественник» — актёр Сергей Арцибашев
 «Союз спасения» — актёр Сергей Власов
 «Союз спасения. Время гнева» — актёр Никита Высоцкий

Примечания

Литература 
 Belmont. Graf v. D. Sabalkansky. — 1830.
 
 Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время. — , 1882, т. I; «Русская Старина» (1880—84).
 
 
 
 
 
 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий в двух томах, 1886. (djvu)

 

Члены Государственного совета Российской империи
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Графы России
Семёновцы
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники сражения под Кульмом
История Болгарии
Авторы доносов на декабристов
Генерал-адъютанты (Российская империя)
Умершие от эпидемии холеры 1830—31 годов
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище
Военные топографы Российской империи